Georg Peine ist der Name folgender Personen:

* Georg Peine (Chemiker) (1858–1940), deutscher Chemiker und Unternehmensgründer in Hannover 
 Georg Ludwig Peine (auch Georg Louis Peine; 1823–1900), deutscher Unternehmensgründer in Hildesheim